Sliven (Rússia), poble de la província de Kémerovo, a Rússia
 Sliven (Bulgària), gran ciutat a Bulgària i centre administratiu i industrial de la Província de Sliven 
 Província de Sliven, província del centre de Bulgària 
 OFK Sliven 2000, club de futbol búlgar de la ciutat d'Sliven